Owe peut faire référence à :

Patronymes  
  (1936–2017), acteur, chanteur et acteur de doublage norvégien.
 David Owe (1977-), acteur danois.
  (1962-), actrice danoise.

Prénom 
Owe est un prénom scandinave porté notamment par :
 Owe Adamsson (né en 1935), coureur cycliste suédois.
 Owe Ohlsson (né en 1938), joueur suédois de football.
 Owe Jonsson (1940-1962), athlète suédois.

Toponymes  
 Owe, une localité du Cameroun.

Divers 
 
 Owe signifie appartenir en anglais et apparaît dans divers titres :
 U Owe Me

 OWE peut être l'acronyme de
 Opportunistic Wireless Encryption